Граевский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подляское воеводство. Центр повята — город Граево. Занимает площадь 967,24 км². Население — 48 468 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Граевский повет
Поветы Подляского воеводства